Ткаченко Ілля Іванович (1914–1979) — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Ілля Іванович (1924–1943) — Герой радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок